Tenisowy turniej WTA Ladies Linz 2011 odbył się w dniach 10-16 października w austriackim Linzu, na kortach twardych w hali. Łączna pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Austrii